Тонкачёво — название населённых пунктов:

Россия 
 Тонкачево — деревня в Ермишинском районе Рязанской области.
 Тонкачёво — деревня в Сасовском районе Рязанской области.